

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Zurigo: 2013-2014

PAOK: 2016-2017

Qarabağ: 2017-2018

Astana: 2018

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni